Nicholson es un apellido patronímico común en lengua inglesa. Su significado es "hijo de Nicolás".

Puede hacer referencia a las siguientes personas:

Jack Nicholson, actor de cine estadounidense.
William Nicholson, pintor e ilustrador de libros inglés.
Ben Nicholson, pintor y escultor inglés, hijo de William Nicholson.
George Nicholson, botánico y jardinero Gran Bretaña.
Julianne Nicholson, actriz estadounidense.
Seth Barnes Nicholson, astrónomo estadounidense.
Nicholson B. Adams, hispanista estadounidense.

En geografía:
Cráter Nicholson, un cráter de impacto situado en Canadá. 

En astronomía:
 Nicholson (cráter), un cráter lunar.
 Nicholson (cráter marciano), un cráter de Marte 
 (1831) Nicholson, un asteroide del cinturón principal.
(Estos tres elementos están dedicados al astrónomo Seth Barnes Nicholson)